

Persone
Gallino è un cognome che può riferirsi a:
 Cesare Gallino (1904-1999) – direttore d'orchestra italiano
 Dionisio Gallino (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gaetano Gallino (1804-1884) – pittore italiano, simpatizzante mazziniano
 Lino Gallino (1908–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere, attivo negli anni venti del Novecento
 Luciano Gallino (1927-2015) – sociologo, scrittore e docente universitario italiano di sociologia
 Luigi Gallino (1887-1950) – musicista e docente italiano
 Luigi Gallino (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro
 Crocifisso Gallino – piccola scultura lignea, attualmente priva della croce, attribuita da alcuni a Michelangelo

Note